Wiesław Jasiński (1932–2018) – polski wykładowca akademicki, działacz harcerski, kawaler orderów
 Wiesław Jasiński – polski prawnik, doktor nauk prawnych, w latach 2015–2017 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów